Ла-Триніте́, Ла-Трініте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на захід від Парижа, 55 км на південь від Руана, 8 км на південний схід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Триніте на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Триніте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер